Domus (woning), een stadswoning voor de rijkere klasse in de Romeinse oudheid
 Domus (orgel), een merk elektronische orgels
 Domus (tijdschrift), design tijdschrift
 Domus (warenhuis)